Sonde har flere betydninger:

 Sonde (kunstnergruppe) - aarhusianske kunstnergruppe
 Lavinesonde – tynd, bøjelig metalpind til eftersøgningsbrug efter laviner.
 Sonde (medicin) – tynd slange til tilførsel af næring, se sondemad.
 Rumsonde – ubemandet, undersøgende rumfartøj.